

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Марк Кокцей Нерва.
 Около 90 — около 110 — Царь Армении Санатрук.
Китай:
 Победа Бань Чао над кушанами. Царь Канишка признаёт свою номинальную зависимость от Китая. Хунну выбиты из Хамии. Покорён Чеши (княжества в Средней Азии).
 Ханьский полководец Бань Чао (32 — 102) разбил войска кушанского царя Канишки в Средней Азии.
 Китайцы и Южные Хунну разбивают северных Хунну. В плен попала семья южного шаньюя и его нефритовая печать.

Родились 
 Клавдий Птолемей Греческий математик, географ, астроном.

Скончались 

  — христианский святой, первый епископ Катании
 Диоскорид — древнегреческий военный врач, фармаколог и натуралист.
  — христианская святая, мученица, умерла в канализации

См. также